Mercedes-Benz 290 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz Typ 290 (gebaut 1933–1937), siehe Mercedes-Benz W 18
 Mercedes-Benz 290 GD / G 290 Diesel / G 290 Turbodiesel (gebaut 1992–2001), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz E 290 Turbodiesel (gebaut 1996–1999), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210